Aquae Calidae (lateinisch für warme Quellen oder warme Wasser) ist der Name folgender römischen Badeorte:

 Aquae Calidae in Aquitanien, heute Vichy
 Aquae Calidae in Britannien, siehe Aquae Sulis #Der Name
 Aquae Calidae in Hispanien, heute Cuntis in Galicien, Spanien
 Aquae Calidae in Hispania Tarraconensis, heute Caldes de Montbui in Katalonien, Spanien
 Aquae Calidae in Hispania Tarraconensis, heute Caldes de Malavella in Katalonien, Spanien
 Aquae Calidae (Kappadokien) bei Çiftehan, Provinz Niğde, Türkei
 Aquae Calidae (Mauretania Caesariensis)
 Aquae Calidae (Thrakien), heute Mineralbäder von Burgas, Bulgarien
 Aquae Calidae (Zeugitana)